IVO steht für:
 Io Volcano Observer, vorgeschlagenes unbemanntes Raumgefährt
 Imatran Voima Oy, Vorgängergesellschaft der finnischen Fortum
 Chibolo Airport (IATA-Code), Flughafen von Chibolo, Departamento del Magdalena, Kolumbien
 Integriertes Vorgangsbearbeitungssystem, eigene Softwareentwicklung der Polizei Sachsen

Ivo steht für:
 Ivo, Vor- und Familienname
 Ivo (Bolivien), Ortschaft im Departamento Chuquisaca, Bolivien
 Ivo (Nigeria), eines der Local Government Areas in Nigeria, Bundesstaat Ebonyi
 Ivo, deutsches Küstenmotorschiff, siehe Polyp (Schiff, 1920)

Abkürzung